Engelthal steht für:

 Engelthal, Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Engelthal (Beratzhausen), Ortsteil von Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Frankenalb-Klinik Engelthal, Klinik in der Gemeinde Engelthal

Siehe auch:
 Kloster Engelthal
 Kippertaler #Kippertaler zu 60 Groschen (Engeltaler)